Le Grimoire audio est le troisième album de musique et d'humour du Naheulband et de Pen of Chaos, sorti en 2008. Contrairement aux deux albums précédents, cet album est entièrement musical, sans aucun intermède.

Liste des titres

Composition du groupe

Notes et références

Lien externe 
 Page de l'album sur le site de Pen of Chaos.

Album du Naheulband
Album musical sorti en 2008